Der CEV-Pokal 2017/18 der Männer begann mit der ersten Runde am 21. November 2017 und endete mit den Finalspielen am 3. und 10. April 2018. Als Sieger ging VK Lokomotiv-Belogorje hervor.

Teilnehmer 

CL = Absteiger aus der zweiten und dritten Runde der Champions League

Modus 
Am 14. Juni 2017 fand die Auslosung mit 24 Mannschaften statt. Vier von ihnen trafen in der ersten Runde auf Verlierer der zweiten Runde der Champions League. Die vier Gewinner kamen mit 20 gesetzten Mannschaften und den Verlierern der dritten Champions-League-Runde in die zweite Runde des CEV-Pokals. Die 16 Gewinner erreichten das Achtelfinale und von dort ging es im K.-o.-System weiter bis zu den Endspielen. Alle Runden wurden in Hin- und Rückspielen ausgetragen.

Spielplan 

Entscheidungssatz (Golden Set)Sechzehntelfinale* Groningen – Düren 13:15

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)

2017 Manner
Volleyballsaison 2017/18
Männervolleyball-Wettbewerb für Vereinsmannschaften